Craveirinha ist der Familienname folgender Personen:

 José Craveirinha (1922–2003), mosambikanischer Dichter
 Stélio Craveirinha (1950–2020), mosambikanischer Leichtathlet und Leichtathletiktrainer